Skowronki est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Skowronki, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Skowronki, village de la voïvodie de Mazovie
 Skowronki, village de la voïvodie de Poméranie
 Skowronki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie